Толедо може да се односи на:

 Толедо — град у Шпанији
 Провинција Толедо — шпанска провинција
 Краљевство Толедо — краљевство у маварској Шпанији (1035—1085)
 Толедо — град у Уругвају
 Толидо () — град у САД
 Толедо — град у Аргентини
 Толедо — град у Колумбији
 Толедо — општина у Колумбији
 Толедо — град у Бразилу
 Толедо (аутомобил) — модел аутомобила шпанског произвођача Сеат

Види још 
 Толидо (вишезначна одредница)